Sforza je italské jméno:

 Sforzové, rod milánských vévodů

 Anna Marie Sforza (1473–1497), milánská vévodská dcera a ferrarská princezna
 Bona Sforza (1494–1557), lombardská vévodkyně a polská královna
 Ciriaco Sforza (* 1970), švýcarský fotbalista
 Francesco Sforza, více osob, rozcestník
 Francesco I. Sforza (1401–1466), italský vojevůdce (condottiero) a vévoda milánský
 František II. Maria Sforza (1495–1535), poslední milánský vévoda z rodu Sforzů
 Gian Galeazzo Sforza (1469–1494), milánský vévoda
 Herkules Maxmilián Sforza (1493–1530), milánský vévoda
 Ippolita Sforza, více osob, rozcestník
 Lodovico Sforza (1452–1508), milánský vévoda, dobyvatel a mecenáš umění
 Luigi Cavalli-Sforza (1922–2018), italský populační genetik
 Muzzio Attendolo Sforza (1369–1424), italský kondotiér a zakladatel dynastie Sforzů

Externí odkazy